Enrique García-Ramal y Cellalbo (Barcelona, 1914 - Madrid, 1987) polític falangista català.
 Enrique García Asensio (València, 1937) músic violinista, compositor i director d'orquestra valencià.
 Enrique García Ojeda (Los Corrales de Buelna, Cantàbria, 1972) pilot de ral·lis càntabre.
 Enrique García (futbolista) (Santa Fe, 1912 - Santa Fe, 1969) futbolista argentí.